Naemosphaera är ett släkte av svampar. Naemosphaera ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Naemosphaera